Телеканал "Квартал ТВ", спільний проєкт української медіагрупи "1+1 Медіа" та "Студії Квартал 95", розширює свою діяльність із запуском міжнародної версії Kvartal TV International.

Міжнародна версія Kvartal TV International з'явилася в закодованому вигляді на супутнику Astra 4A (4.8E).

Історія 
Як повідомляє польський сайт satkurier.pl, запуск міжнародної версії Kvartal TV International зробить канал доступним не тільки для вітчизняних глядачів, а й для операторів, зацікавлених у перегляді з-за меж України. Kvartal TV International шифрується за допомогою системи Verimatrix від самого початку супутникового мовлення.

Аудіодоріжки Kvartal TV International тепер доступні українською та російською мовами.

З огляду на те, що у "Квартал ТВ Інтернешнл" поки що тільки дві звукові доріжки, і беручи до уваги поточні російсько-українські відносини, між народними" зацікавленими сторонами "є, в разі української мовної доріжки, канали, що ведуть мовлення на західно-українську діаспору, а в разі російськомовної доріжки - канал цікавий у країнах Балтії, Казахстані та інших країнах, що мають дружні стосунки з Україною. Однак якби міжнародна версія "Квартал ТВ Інтернешнл" виходила з англомовною звуковою доріжкою, попит на канал різко зріс би. Володимир Зеленський, один із засновників (2003) і колишній учасник гурту "Квартал 95", зараз Квартал має світову популярність.

Зверніть увагу, що "Квартал ТВ" розпочав власне мовлення у 2016 році; деякі програми, наприклад, популярний комедійний телесеріал студії "Квартал 95", "Свати", транслювалися в Росії в минулому і продовжують виходити в ефір сьогодні. Однак деякі російські бюрократи і депутати останнім часом активно вимагають заборони на показ серіалу.

Сітка мовлення

Телесеріали 
 Країна У
 Танька і Володька
 Казкова Русь
 Готель «Галіція»
 Одного разу під Полтавою
 Вечірній квартал
 Ліга сміху
 Розсміши коміка
 Розсміши коміка. Діти
 Ігри приколів
 Байрактар NEWS
 100 тисяч хвилин разом
 Папік
 Депутатки
 Жіночий квартал
 Зірконавти

Параметри супутникового мовлення

Примітки